Die Toray Pan Pacific Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 31. Januar bis 8. Februar 2004 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Magdalena Maleewa mit 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:0 und 6:1 gegen Jelena Lichowzewa / Magdalena Maleewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Toray Pan Pacific Open 2004 fand vom 31. Januar bis 2. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Shibuya